Das verräterische Herz steht für:

 Das verräterische Herz, Kurzgeschichte des US-amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe

Filme:

 Das verräterische Herz (1954), Fernsehfilm von Wilm ten Haaf
 Das verräterische Herz (1958), österreichischer Fernsehfilm von Leopold Hainisch
 Das verräterische Herz (1961), deutscher Fernsehfilm von Günther Hassert
 Das verräterische Herz (1968), deutscher Film von Paul Anczykowski
 Das verräterische Herz (1979), deutscher Schwarzweiß-Fernsehfilm von Karl Heinz Kramberg